Выча () — река на Балканском полуострове.

Находится на юге Болгарии, протекает через Пазарджикскую, Пловдивскую и Смолянскую область. Берёт своё начало при слиянии рек Кричим и Широколышка. Впадает в реку Марица справа. Длина реки около 105 км. На реке были возведены две плотины — Кричим у одноимённого города и Вачу. Вода используется для орошения полей и хозяйственных нужд. В реке водятся следующие виды рыбы: голавль, усач, карп. На реке в 2004 году началось строительство ГЭС.

Примечания 

Притоки Марицы
Реки Болгарии